121 může být

 121 (číslo) – číslo
 121 – rok
 121 př. n. l. – rok
 silnice II/121 – silnice II. třídy vedoucí na trase Votice – Heřmaničky – Sedlec-Prčice – Chyšky – silnice II/105 – Milevsko – Zvíkovské Podhradí – silnice I/4 přerušení Buzice – Blatná
 STS-121 – též ISS-ULF-1.1, let raketoplánu Discovery v červenci a srpnu 2005
 lokomotiva 121 – elektrická lokomotiva řady 121 určená pro nákladní dopravu ze Škody Plzeň